Seitz puede referirse a:
 Karl Seitz
 Francisco Seitz, botánico checo con abreviatura F.Seitz.
 Wolfgang Seitz
 John Francis Seitz, A.S.C.
 La Hermana María Bernarda Seitz, o Hermana Bernarda una religiosa de la Iglesia Católica.
 Ludwig Seitz, botánico checo con abreviatura Seitz.